Rodzina malarzy francuskich:
 Joseph Vernet
 Antoine Charles Horace Vernet
 Horacy Vernet

Zobacz też 
 Vernet (Górna Garonna)
 Le Vernet